La saison 2001-2002 du MO Constantine.

Championnat

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut , un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Résultats

Coupe

Références

Liens externes 
  (Site du club)

Constantine MO
Saison du MO Constantine